Rösselsprung steht für: 

 die Bewegungsweise des Springers beim Schach, siehe Springer (Schach)
 eine Form des Silbenrätsels, siehe Rösselsprungrätsel
 ein mathematisches Problem, siehe Springerproblem
 Unternehmen Rösselsprung (Kriegsmarine), Geleitzugangriff der deutschen Kriegsmarine (1942)
 Unternehmen Rösselsprung (1944), Versuch der Gefangennahme von Josip Broz Tito
 großer Rösselsprung, NATO-Manöver im September 1969 (Beleg)